Song může být:

 anglicky píseň
 Song (aerolinky)

příjmení osob
 Alexandre Song (Alex; * 1987) – kamerunský fotbalista
 Brenda Song (* 1988) – americká modelka, tanečnice, herečka a zpěvačka
 Čang Song-tchek (1946–2013) – popravený severokorejský politik
 Kim Il-sŏng viz Kim Ir-sen – severokorejský diktátor 
 Pak Či-Song (* 1981) – jihokorejský fotbalista
 Song Če-ki (1967–2013) – jihokorejský aktivista za lidská práva
 Song Te-nam (* 1979) – korejský judista

jiný význam
 dynastie Sung (Sòng Cháo) – jedna z čínských dynastií (960–1279)
 Cuckoo Song – šestý singl britského multiinstrumentalisty Mika Oldfielda
 Song – skautská přezdívka Jana Pavláska (* 1923), českého zvěrolékaře a skauta, člena Foglarovy Dvojky
podobné
 Son (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení